Kruh je lahko:
 Kruh, pečeno živilo iz moke, vode in kvasa
 Kruh, priimek več ljudi